Сандро Базадзе  (род. 29 июля 1993, Тбилиси, Грузия) — грузинский фехтовальщик-саблист, призёр чемпионатов Европы.

Биография 
Он живет в Нью-Йорке. Его тренер по фехтованию - Мераб Базадзе. Вместе со своим братом Бекой входит в команду старших саблистов Грузии. Он выиграл золотую медаль на чемпионате мира 2014 года среди юниоров в Бурсе. 

Юный Чемпион Европы 2013 года, первый грузин, выигравший этот титул, и Чемпион Европы до 23 лет в 2014 году. 

В январе 2016 года он был первым грузином, выигравшим второй этап Кубка мира - турнир Istanbul Satellite Tournament, обыграв в финале канадца Джозефа Полоссифакиса.

На чемпионатах Европы 2017 и 2018 годов в личных соревнованиях он дважды удостаивался бронзовой медали.

В 2019 году на чемпионате Европы в Дюссельдорфе уступил в полуфинале российскому спортсмену Камилю Ибрагимову и завоевал бронзовую медаль.

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте Федерации фехтования 

Фехтовальщики Грузии 
Фехтовальщики на летних Олимпийских играх 2016 года
Фехтовальщики на летних Олимпийских играх 2020 года